Afrodisia – nome proprio di persona, femminile di Afrodisio
 Afrodisia – antica città della Caria, in Asia Minore 
 Afrodisia – antica colonia greca della Cilicia
 Afrodisia – antica città della Laconia